Franz Defregger ist der Name folgender Personen:

* Franz Defregger (Maler) (1835–1921), österreichischer Maler
 Franz Defregger (Architekt) (1906–1950), deutscher Architekt und Baubeamter